zespół wibracyjny
 vWF – czynnik von Willebranda